Barchow ist der Name von

 Barchów Ortschaft in de Gmina Łochów, Polen
 Barchov u Pardubic (deutsch Barchow, 1939–45 Barchau), Gemeinde in Tschechien
 Barchov (deutsch Groß Barchow, auch Groß Barchau), Gemeinde in Tschechien
Siehe auch:
 Barchou
 Barchov